Уайт може да се отнася за:

 Уайт – остров в южната част на Англия
 Уайт (окръг, Арканзас) – окръг в щата Арканзас, Съединени американски щати